Gunung Aji (Kikim Timur), een plaats in Indonesië
Gunung Aji (Warkuk Ranau Selatan), een plaats in Indonesië